Brandt kan som auktorsnamn betyda:

 Fred Hermann Brandt
 Johann Friedrich von Brandt
 Angelika Brandt

Robotskapade auktorsförkortningar